Il doppio del torneo di tennis Vancouver WCT 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale John Alexander e Phil Dent 5-7, 6-7, 6-0, 7-5, 7-6.

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Vancouver WCT 1971